André Petrarca de Mesquita (Rio de Janeiro,  — ) foi um médico e poeta brasileiro.

Atuação profissional 
 Formou-se em medicina em 1935.
 Formou-se em História pela Faculdade Nacional de Filosofia.
 Especializou-se em Dermatologia e Hansenologia.
 Professor de Dermatologia na Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
 Professor de Dermatologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense.
 Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Atuação literária 
 Membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – Regional do Rio de Janeiro
 Presidente, 1978–1979
 Vice-presidente nacional.
 Membro fundador da Academia Brasileira de Médicos Escritores.

Livros publicados 
 O sublime e o sórdido (1958)
 Coletânea Poética (1984)
 Coletânea Poética II (1990)

Referências 
 BEGLIOMINI, HELIO. Imortais da Abrames. São Paulo:Expressão e Arte Editora, 2010
 MESQUITA, ANDRÉ PETRARCA DE. Coletânea poética n.º 2. Rio de Janeiro: Gráfica EDUFF, 1990

Ligações externas 
 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Médicos escritores
Médicos do estado do Rio de Janeiro
Poetas do estado do Rio de Janeiro
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores